Лос Лобос има више значења:

 Лос Лобос (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Лобос (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лобос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Лобос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лобос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лобос (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лобос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лобос (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобос, Агва Бланка Уно (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобос (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобос, Ел Ринкон (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобос (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобос (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Лобос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лобос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лобос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лобос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лобос (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лобос (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Лобос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лобос (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лобос (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лобос (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лобос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лобос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лобос (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Лобос (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Лобос, Перез Морено (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Лобос (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лобос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лобос (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лобос, Ла Сијеса (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лобос (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лобос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику